Dimethylanilin (kurz DMA) ist der Name von verschiedenen isomeren chemischen Verbindungen:
 N,N-Dimethylanilin
 N,2-Dimethylanilin
 N,3-Dimethylanilin
 N,4-Dimethylanilin
 2,3-Dimethylanilin
 2,4-Dimethylanilin
 2,5-Dimethylanilin
 2,6-Dimethylanilin
 3,4-Dimethylanilin
 3,5-Dimethylanilin